Esta é uma interventores e prefeitos do município de Matão. Aparecido Ferrari, hoje no cargo é o 40º a assumir o Palácio da Independência.

 Governantes do Município de Matão (1898 a 2021)

 Legenda

Ligações externas 
 Website oficial

Matao
Matão